Сотьма:
 Сотьма (приток Лиги)
 Сотьма (приток Лути)
 Сотьма (село)